Џент Џо има више значења:
 Џент Џо (Арканзас)
 Џент Џо (Индијана)